Herói, indivíduo notável positivamente por seus feitos e/ou capacidades;
Semideus - filho da união de um deus ou uma deusa com um ser humano; também chamado de semideus;
Super-herói - nos quadrinhos, chamadas em Portugal de banda desenhada.
Herói nacional
Revista Herói, uma revista brasileira
O Fantasma - personagem dos quadrinhos que conta com a companhia de um cavalo chamado "Herói"
Ou ainda:
Push (filme), ficção científica traduzida no Brasil como Heróis

Veja também
Hero
Heroes (desambiguação)

Desambiguação